Ramsey může znamenat:

příjmení
 Aaron Ramsey (1990) – velšský fotbalista
 Alf Ramsey (1920–1999) – anglický fotbalista a trenér
 Alice Huyler Ramsey (1886–1983) – žena, která poprvé přejela autem USA (1909)
 David Ramsey (1971) – americký herec
 Frank Ramsey (1903–1930) – britský matematik
 Laura Ramsey (1982) – americká herečka
 Mike Ramsey (1960) – americký hokejista
 Norman Foster Ramsey (1915–2011) – americký fyzik, nobelista
 Wesley Ramsey (1977) – americký herec

jiné významy
 Ramsey County – okresy v USA

Podobné příjmení 
 Ramsay